Oltraggio  – un reato
 Oltraggio (Outrage) – romanzo di Henry Denker del 1982
 Oltraggio (Flood) – romanzo di Andrew Vachss del 1985

Pagine correlate 
 Oltraggio al pudore

Altri progetti